

Eventi 
 16 febbraio: Eclissi solare anulare visibile dall’Australia.
 12 agosto: Eclissi solare totale visibile dagli Stati Uniti.

Calendario

Altri progetti 

 045